Moore Reef kan syfta på följande platser:

Australien 

 Moore Reefs, rev, Korallhavsöarna, 
 Moore Reef, Queensland, rev, Queensland,